SSSB kan betyda

 SSSB – ett studentbostadsföretag i Stockholm, se Stiftelsen Stockholms Studentbostäder
 Small Solar System Body – en mindre himlakropp i bana runt solen